Jack Bannon ist der Name folgender Personen:

* Jack Bannon (Schauspieler, 1940) (John Bannon; 1940–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack Bannon (Schauspieler, 1991), britischer Schauspieler